Eva Doležalová (Praga, República Checa, 5 de mayo de 1991) es una directora, guionista, actriz y productora de cine checa.

Trayectoria 

A la edad de 10 años, Doležalová comenzó a actuar en películas y producciones teatrales checas. A los 18 años se mudó a Londres para estudiar interpretación en la Real Academia de Arte Dramático y, tras completar su formación, se mudó a París donde inició su carrera como guionista y directora. 

En 2016 se trasladó a Los Ángeles y al año siguiente dirigió su primer cortometraje, Sound of Sun, que protagonizó junto a Sean Penn y Suki Waterhouse.

Además de su actividad relacionad con el cine es embajadora de la Campaña del Lazo Blanco (White Ribbon Campaign), que lucha contra la violencia masculina hacia las mujeres y las niñas.

Premios 
 Premio del público en el Mammoth Film Festival por Carte Blanche (2019).
 Premio al cortometraje europeo en el Festival Internacional de Cine de Capri Hollywood por Carte Blanche (2020).
 Premio al mejor director y premio del jurado al mejor drama en los Independent Shorts Awards por Maestro (2021).

Referencias

Enlaces externos 
 

Emigrantes checos hacia Estados Unidos
Actrices de cine de la República Checa
Actores de teatro de la República Checa
Directoras de cine de la República Checa
Guionistas de cine de la República Checa
Nacidos en Praga